Старошайго́вский райо́н (, ) — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Мордовия Российской Федерации.

Административный центр — село Старое Шайгово.

География 
Район расположен в центральной части республики, граничит с Нижегородской областью. На территории района расположен водораздел бассейнов Мокши и Суры.

История 
Образован 16 июля 1928 года. 11 марта 1959 года к Старошайговскому району была присоединена часть территории упразднённого Старосиндровского района.

Население

Административное деление 
В Старошайговский район как административно-территориальную единицу входят 11 сельсоветов.

В муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, входят 11 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Сельсоветы одноимённы образованным в их границах сельским поселениям.

Первоначально в муниципальном районе в 2005 году было образовано 27 муниципальных образований со статусом сельских поселений. Последним соответствовали 27 сельсоветов.

Законом от 3 мая 2007 года, Ожгинское сельское поселение и одноимённый ему сельсовет были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты были включены в Богдановское сельское поселение (сельсовет), Темяшевское сельское поселение и одноимённый ему сельсовет были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты были включены в Ирсетьское сельское поселение (сельсовет), Верякушинское сельское поселение и одноимённый ему сельсовет были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты были включены в Новоалександровское сельское поселение (сельсовет); Краснопоселковское и Саргинское сельские поселения и одноимённые им сельсоветы были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты были включены в Старошайговское сельское поселение (сельсовет).

Законом от 12 марта 2010 года, Вертелимское, Ирсетьское и Кулдымское сельские поселения и одноимённые им сельсоветы были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты были включены в Новофёдоровское сельское поселение (сельсовет), Мизерянское сельское поселение и одноимённый ему сельсовет были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты были включены в Новоакшинское сельское поселение (сельсовет), Говоровское сельское поселение и одноимённый ему сельсовет были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты были включены в Шигоньское сельское поселение (сельсовет).

Законом от 17 мая 2018 года, Шуварское, Восходское, Рязановское сельские поселения и одноимённые им сельсоветы были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты были включены в Старотеризморгское сельское поселение (сельсовет); Ингенер-Пятинское сельское поселение и одноимённый ему сельсовет были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты были включены в Новотроицкое сельское поселение (сельсовет).

Законом от 24 апреля 2019 года, Новоалександровское сельское поселение и одноимённый ему сельсоветы были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты были включены в Новофёдоровское сельское поселение (сельсовет); Леткинское сельское поселение и одноимённый ему сельсовет были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты были включены в Старошайговское сельское поселение (сельсовет).

Населённые пункты 
В Старошайговском районе 57 населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты
13 сентября 2007 года исключены из учётных данных посёлки Красновка Ирсетьского сельсовета и Федоровка Старошайговского сельсовета.

Экономика 
Старошайговский район имеет ярко выраженную сельскохозяйственную специфику. Кроме того, он известен как родина минеральной воды «Брадо», широко распространенной в Мордовии и за её пределами.

Достопримечательности 
 Культурным достоянием всей Мордовии стал Старотеризморгский центр мокшанской национальной культуры. При центре работают уникальные народные коллективы, музей быта и народной одежды, сельская библиотека: книжный фонд которой составляет 9 тысяч томов. На территории села Старая Теризморга установлен памятник народному поэту И. М. Девину.
 В селе Старое Акшино находится Огарёвская аллея — историко-культурный памятник и туристическая база отдыха.
 На базе Старошайговской средней школы № 2 базируется поисковый отряд «Эхо войны» который является неоднократным призёром республиканского конкурса «Лучший поисковый отряд года».

Примечания

Ссылки 
 Старошайговский район
 Старошайговский район на официальном сервере Мордовии